Sunday – film z 1997
 Sunday – film z 2008
 „Sunday” – singel Hurts
 „Sunday” – utwór Alana Walkera